Governo Cairoli può riferirsi a tre governi del Regno d'Italia guidati da Benedetto Cairoli:
Governo Cairoli I, in carica dal 24 marzo al 19 dicembre 1878;
Governo Cairoli II, in carica dal 14 luglio al 25 novembre 1879;
Governo Cairoli III, in carica dal 25 novembre 1879 al 29 maggio 1881.